Mather puede referirse a dos poblaciones estadounidenses:

  Mather (California); o
  Mather (Pensilvania).